Francisco Vásquez de Coronado – hiszpański konkwistador
 Coronado – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia
 Coronado – gmina w Meksyku, w stanie Chihuahua